Emil Voigt (1879–1946) – amerykański gimnastyk
 Emil Voigt (1883–1973) – brytyjski lekkoatleta